Bembo est une police d’écriture avec empattement humaniste dessinée en 1929 par Monotype sous la direction de Stanley Morison, basée sur un caractère de Francesco Griffo conçu vers 1495 à Venise pour l’imprimeur Alde Manuce, à l'occasion de l'édition du De Ætna de Pietro Bembo.

Liens externes 

 Typowiki: Bembo
 Bembo Infant at Fonts.com
 Fonts for Scholars: the Cardo Font

Police d'écriture humane
Police d'écriture latine